

События

Римская республика 
 Консулы: Марк Антоний (плебей) и Авл Постумий Альбин (патриций); проконсулы: Луций Корнелий Долабелла (в Дальней Испании) и Маний Аквилий (на Сицилии); преторы: Гай Кассий Лонгин, Гай Целий Кальд и Гней Домиций Агенобарб; пропретор: Тит Дидий (в Македонии); курульные эдилы: (Гай) Клавдий Пульхр и Луций Валерий Флакк; народные трибуны: Гай Аппулей Дециан, Гай Канулей, Квинт Калидий, Квинт Помпей Руф, (Марк) Порций Катон, Публий Фурий и Секст Тиций; квесторы: Аппий Клавдий, Гай Сауфей, Публий Веттий Сабин и Тит Маллий; монетный триумвир: Публий Веттий Сабин; понтифик: Гай Юлий (Цезарь Страбон).
 Начало поездки Мария на восток. Он посещает Галатию и Каппадокию и встречается с царём Понта Митридатом VI.

Азия 
 Восстание в Каппадокии против Ариарата IX, ставленника понтийского царя Митридата VI. Понтийцы изгнаны из страны, на трон призван Ариарат VIII, младший брат убитого Митридатом царя Ариарата VII.

Китай 
 Успешная (по мнению ханьских историков) военная экспедиция Ли Лина против хуннов. Хуннам был нанесён большой урон, но китайская армия потеряла боеспособность и отступила. Ли Лин был захвачен (сдался?) хуннами, но его пощадили.
 Народное восстание в Хэнани, Аньхое, Шаньдуне и Хэбэе. Жестоко подавлено ханьскими войсками.

Родились 
 15 октября — Тит Лукреций Кар (ум. 55 до н. э.), римский поэт и философ;
 99, ок. — Квинт Теренций Куллеон, народный трибун 58 года до н. э., младший понтифик с 57 до н. э. Во время Мутинской войны служил в армии триумвира Лепида префектом.

См. также

Примечания